Isocronisme de les oscil·lacions (ἴσος "igual" + χρόνος "temps") és la característica d'un fenomen que es produeix en un temps constant.

 En tecnologia, és el nom que es dona a períodes d'igual duració, p.e. quan es tracta d'un senyal amb un període constant.

 En un sistema tècnic, en particular una xarxa o un altre sistema de transmissió, és la propietat de dur a terme tasques definides en un període determinat. Les xarxes de telecomunicacions isòcrones poden transmetre sense errors a una velocitat de dades constant.

 En els rellotges, la uniformitat de les oscil·lacions s'anomena isocronisme, és a dir, la seva constància de freqüència independentment dels disturbis externs.

Isocronisme del pèndol 

Va ser descobert per Galileu (1564-1642), cap a l'any 1581, a la catedral de Pisa:Aquesta última circumstància va ser la que més va atreure l'atenció de Galileu; tot i que l'amplitud de les oscil·lacions s'anava reduint, romania sensiblement constant la seva durada. Galileu va repetir moltes vegades l'experiment i va acabar per descobrir la relació existent entre aquesta durada i la longitud de la corda que suportava el pes oscil·lant. Més endavant, cap a l'any 1673, Christian Huygens va trobar l'expressió del període corresponent a les oscil·lacions de petita amplitud, basant la seva demostració en les lleis de caiguda dels cossos, segons les havia enunciat Galileu.

Com que les petites oscil·lacions del pèndol són isòcrones, és útil per a la mesura del temps (vegeu rellotges de pèndol).

Referències

Vegeu també 
 Escapament de Galileu
 Pèndol matemàtic
 Pèndol físic
 Moviment harmònic simple

Bibliografia 
 Millora de l'isocronisme de les oscil·lacions de // la Gran enciclopèdia Soviètica : [30 volums] / editor en cap de A. M. Prokhorov.  — 3ª ed.  — M. : enciclopèdia Soviètica, 1969-1978.

Enllaços externs 
 Voice over IP — Eine Einführung  ( 7. Setembre2017)
 Dienste & Protokolle: Einflüsse von Multimedia auf Dienste & Protokolle ( 7. Setembre2017)
 VOIP und Netzwerkfehler  ( 7. Setembre2017)

Pèndols